

Patronyme 

 Frank Galati (1943-2022), réalisateur, écrivain et acteur américain ;
 Rocco Galati (né en 1959), avocat canadien, constitutionnaliste ;
 Simon Bulupiy Galati, homme politique kino-congolais.
 Giovanni Galati (1897-1971), amiral italien de la Regia Marina
 Martinho Lutero Galati (1953-2020), chef d'orchestre brésilien

 Jean-Pierre Gallati, homme politique suisse.

Toponyme 

 Galați, județ de Moldavie roumaine.
 Galați, ville roumaine et chef-lieu du județ homonyme.
 Galati Mamertino, commune de Sicile, en Italie.